Диомид — посёлок в штате Аляска, США. На 2020 год, насчитывается около 80 местных жителей — эскимосов. Находится на острове Крузенштерна (Малый Диомид), эскимосское название Ингалик — «противоположный».

География 
По данным Бюро переписи населения США, поселок имеет общую площадь . Он целиком расположен на острове Крузенштерна, который располагается в середине Берингова пролива. Остров находится всего в  от линии перемены дат и в  от российского острова Ратманова.

Геология 
Остров Крузенштерна состоит из гранита мелового периода и кварцевого монцонита. Поселок расположен на единственном участке, имеющем спокойный рельеф, остальная территория острова представляет собой острые скалы с подъёмом около 40 ° и высотой 350—363 м. Растительность на острове очень скудная.

История 
Поселок имеет возраст около 3000 лет. В это время на остров с запада пришли Инупиаты, которые устроили на нём небольшое поселение. Согласно археологическим находкам, на острове была сильно развита культура, примером которой являлись сложные церемонии охоты на китов.

1648—1868 
Первым путешественником, открывшим остров Крузенштерна, стал Дежнёв С. И., проводивший в 1648 году Чукотскую экспедицию. Второй раз остров был открыт 16 августа 1728 года Берингом В. И., который назвал остров Диомидом в честь святого Диомида.

В 1867 году остров был приобретен у Российской империи США в рамках покупки Аляски. Государственная граница была проведена между островами Крузенштерна и Ратманова.

Примечания 

Города Аляски